Флаг муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён решением Совета депутатов города Димитровграда от 28 августа 2002 года № 29/355 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1015.

26 мая 2004 года, решением Совета депутатов города Димитровграда № 59/644, было утверждено положение о флаге города.

23 декабря 2009 года, решением городской думы города Димитровграда № 24/322, предыдущие два решения были признаны утратившими силу и было утверждено новое положение о флаге города Димитровграда, не внёсшее изменение в рисунок флага.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением от 28 августа 2002 года, гласило:

«Флаг Димитровграда представляет собой голубое полотнище, воспроизводящее в центре 3 жёлтых сосны».

Описание флага, утверждённое решением от 23 декабря 2009 года, гласит:

1. Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с изображёнными посередине тремя соснами золотого цвета.

2. Флаг города имеет следующую формулу: в лазоревом поле посередине три золотые сосны.

3. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Димитровграда.

Флаг города по своему содержанию един и гармоничен. Фигуры флага отражают исторические и социально-экономические особенности города. История города неразрывно связана со строительством и действием винокуренного промышленного производства, которое долгое время являлось одним из крупнейших не только в Поволжье, но и в России.

Три сосны символизируют природные богатства, неразрывную связь города с окружающей природой и роль винокуренного производства, давшего развитие современному городу Димитровграду, возникшему в I-й половине XVIII века как село Мелекесский завод.

Лесные же ресурсы в окрестностях города стали разрабатываться ещё в начале XVIII века, со времён появления первых винокуренных заводов — на торговой марке старейшего из них — Трёхсосенного пивоваренного завода, были изображены три сосны.

Сосна, вечнозелёное дерево, означает бесконечную жизнь, не умирающий дух и бессмертие, символизирует жизненную силу, стойкость, непоколебимость, преодоление неблагоприятных обстоятельств. Густая крона сосны символизирует источник активной жизни, стремление к знаниям, совершенству.

Вместе с тем, символика трёх сосен многозначна:

— сама по себе цифра три — число совершенное (троица, тройственный союз) и означает сосредоточие целостности;

— три сосны символически показывают три района города: Центральный, Первомайский, Западный.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, силы, великодушия, богатства и интеллекта.

Лазоревый цвет полотнища аллегорически показывает географическое расположение города Димитровграда в Заволжье, в месте впадения реки Черемшан в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища, и символизирует богатство и разнообразие окружающей город природы.

Лазурь — символ величия, красоты, преданности.

Примечания 

Димитровград (Россия)
Флаги с изображением сосны